Die Liste der Militäroperationen der Vereinigten Staaten zählt militärische Operationen der Vereinigten Staaten auf.

Liste

1775 bis 1799

1800 bis 1899

1900 bis 1927

Briand-Kellogg-Pakt (1928) 

Im Jahr 1928 wird auf französisch-amerikanische Initiative hin der Angriffskrieg, welcher der Einverleibung fremden Territoriums dient, durch den Briand-Kellogg-Pakt erstmals überhaupt völkerrechtlich geächtet.

1941 bis 1979

1980 bis 1999

Ab 2000

Siehe auch 
 Militärgeschichte der Vereinigten Staaten
 Liste der Militäroperationen Russlands und der Sowjetunion
 Beteiligung der Vereinigten Staaten an Regierungswechseln im Ausland
 Liste bekannt gewordener CIA-Operationen

Literatur 
 Benjamin R. Beede: The small wars of the United States, 1899-2009. An annotated bibliography, New York, NY/London (Routledge Taylor & Francis Group) 2014, ISBN 978-0-415-98888-9, ISBN 978-1-138-86781-9, ISBN 978-0-203-85434-1.
 
 Russell Crandall: America’s Dirty Wars: Irregular Warfare from 1776 to the War on Terror. Cambridge University Press, Cambridge 2014, ISBN 978-0-5211-7662-0.
 Lesley Gill: The School of the Americas. Military Training and Political Violence in the Americas. Duke University Press, Durham NC u. a. 2004, ISBN 0-8223-3392-9.
 Chalmers Johnson: Der Selbstmord der amerikanischen Demokratie. Blessing, München 2003, ISBN 3-89667-226-6.
 Nicole Schley, Sabine Busse: Die Kriege der USA. Chronik einer aggressiven Nation. Hugendubel, Kreuzlingen u. a. 2003, ISBN 3-7205-2474-4.
 David Vine: The United States of War: A Global History of America’s Endless Conflicts, from Columbus to the Islamic State. University of California Press, Berkeley 2020, ISBN 978-0-520-30087-3.

Weblinks 
 Liste amerikanischer Kriegseinsätze nach dem Zweiten Weltkrieg bis 1999
 William Blum, Killing Hope: US Military and CIA Interventions Since World War II (englisch)
 
 Richard F. Grimmett: Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798–2004. Aufzählung und Kurzbeschreibung aller amerikanischen Interventionen (englisch)

Einzelnachweise 

Vereinigte Staaten
Vereinigte Staaten
Verteidigungspolitik (Vereinigte Staaten)
!Militaroperationen